Шагидуллин — татарская фамилия. Известные носители:
 Шагидуллин, Альберт (род. 1966) — оперный певец (баритон).
 Шагидуллин, Шамиль Фагимович (1968— 2011) — казахстанский и российский актёр театра и кино.